Die Liste veröffentlichungspflichtiger Parteispenden an deutsche Parteien 2013 enthält die Parteispenden an die im Bundestag in der 17. Wahlperiode (2009–2013) vertretenen Parteien CDU, CSU, SPD, Linke, Grüne und FDP im Bundestagswahljahr 2013. Veröffentlichungspflichtig sind Parteispenden über 10.000 Euro. Die Gesamtspendensumme betrug 78,9 Millionen Euro, wobei zwischen Spenden von Unternehmen und Verbänden und Spenden von natürlichen Personen unterschieden wird.

Spenden von Unternehmen und Verbänden 
Die Gesamtsumme von 24,2 Millionen Euro, die von Unternehmen und Verbänden gespendet wurde, teilt sich auf die Parteien folgendermaßen auf. Hierbei wurden alle Spenden berücksichtigt.

Die folgende Liste enthält alle Spenden von Unternehmen und Verbänden, sofern sie 10.000 Euro übersteigen.

Spenden von natürlichen Personen 
Die Gesamtsumme von 54,6 Millionen Euro, die von natürlichen Personen gespendet wurde, teilt sich auf die Parteien folgendermaßen auf. Hierbei wurden alle Spenden berücksichtigt.

Die folgende Liste führt alle Spenden von natürlichen Personen und Mandatsbeiträge auf, sofern die Beträge 10.000 Euro übersteigen. Die namentlichen Listen in den Rechenschaftsberichten der Parteien unterscheiden nicht zwischen Mandatsbeiträge und Spenden von natürlichen Personen.

Siehe auch 
 Parteienfinanzierung (Deutschland)
 Parteispende

Einzelnachweise 

Parteiensystem
Lobbyismus
Spende
Politikfinanzierung